Langå Sogn henviser til flere artikler:
 Langå Sogn (Nyborg Kommune) – et sogn i Nyborg Kommune (tidligere Ørbæk Kommune) og i Nyborg Provsti
 Langå Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune (tidligere Langå Kommune) og i Randers Søndre Provsti